Saint Ismaël désigne plusieurs saints chrétiens ou personnages bibliques :

 Ismaël (en hébreu :  Išma`e’l « Dieu a entendu [ma demande] » ; en arabe :  Ismāʿīl) est, selon le livre de la Genèse, le premier fils d’Abraham avec Agar, la servante égyptienne de son épouse Sarah ; c'est un personnage biblique ; de par sa parenté étymologique avec Simon, il est fêté le 28 octobre.
 Ismaël (), disciple de saint Teilo, évêque dans le pays de Galles ; fêté le 16 juin.
 Ismaël († 362), avec Manuel et Sabel, martyrs à Chalcédoine ; fêtés le 17 juin.

Références